Софо́ра лисохво́стная (), также Софора обыкнове́нная, брунец — многолетнее травянистое растение; вид рода Софора семейства .

Ботаническое описание 
Растение покрыто шелковистыми, мягкими, прижатыми волосками. Стебель прямостоячий, крепкий, в верхней части ветвистый 30-80 см высотой. Листья 10-12 см длиной с 8-12 парами продолговато-яйцевидных листочков. Цветки собраны в верхушечную удлинённую густую кисть 5-15 см длиной. Венчик беловатый, нередко волосистый. Бобы четковидно-перетянутые 6-8 см длиной, плотно покрытые пушистыми волосками.

Распространение и экология 
Юг Европейской части, Кавказ, Западная Сибирь, Алтай, Средняя Азия.

Растёт на приречных лугах, в тугаях, реже в степях и пустынях (при высоком стоянии грунтовых вод), и как сорное в поливных посевах и по сорным местам. Встречается обычно густыми, но небольшими по площади зарослями, часто в смеси с другими растениями, преимущественно по впадинам и в долинах рек на обильно увлажненных почвах.

Химический состав 
Трава и семена содержат от 2,5 до 3 % ядовитых алкалоидов: пахикарпин (C15N26N2), софокарпин (C15H26ON2), софорамин (C15H20ON2), софоридин (C15H26ON2), алоперин.

Значение и применение

В медицине 
В монгольской медицине софора лисохвостная имела большое значение. Известна она и в тибетской медицине. В одной старой тибетской книге указывается на то, что корень софоры способен излечить 404 болезни. В других источниках корень софоры лисохвостной рекомендовалось принимать для лечения заболевания сердца, аорты и кровеносных сосудов. Назначался корень софоры и как жаропонижающее при появлении высокой температуры, а также для лечения сибирской язвы, дифтерии, ревматизма и как общеукрепляющее организм средство. В более древних источниках указывается, что софора может излечить рак желудка и нервнопсихические заболевания (Хайдав, 1985).

В народной медицине Восточного Казахстана и Юго-Западного Алтая корни и семена в виде отвара используют при заболеваниях, сопровождающихся спазмами периферических сосудов при облитерирующем эндартериите и миопатиях. Водочную настойку семян пьют при указанных заболеваниях и делают примочки на больные сосуды и места, поражённые экземой.

Прочее 
Сорное и трудно искореняемое благодаря мощной корневой системе растение. Ядовито. Примесь семян к зерну хлебных злаков вызывает отравление. Скотом не поедается.

Растение горькое на вкус. Семена поедаются овцами и козами. После поедания ими замечено расширение зрачков. Кормление лошадей с примесью семян от 0,4 до 6 % к даче 4 кг овса вредного влияния на организм не оказало. Полная поедаемость софоры в смеси с овсом наблюдалось только при даче её в концентрации не более 1,5 %.

Изготовленный из сухого растения дуст обладает сильными инсектицидными свойствами.

Примечания

Литература 
 
 
 
 Никифоров Ю. В. Алтайские травы-целители. — Горно-Алтайск: Юч-Сумер — Белуха, 1992.
  — УДК 631.5

Ссылки 

 Ядовитые растения: софора

Мотыльковые
Флора Евразии
Лекарственные растения
Ядовитые растения
Растения, впервые описанные в книге Species Plantarum
Сорные растения